Пашозёрское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Тихвинского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Пашозеро.

Главой поселения является Калинина Лидия Сергеевна, главой администрации — Вихров Виктор Васильевич.

Географическое положение 
Общая площадь — 1108 км².

Расположено в восточной части Тихвинского района.
 Граничит:
 на севере — с Подпорожским районом
 на востоке — с Вологодской областью
 на юго-востоке — с Бокситогорским районом
 на западе — с Ганьковским сельским поселением
 на северо-западе — с Лодейнопольским районом
 на юге — с Шугозёрским сельским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  (Явшиницы — Ганьково)
  (Кончик — Лукино)
  (подъезд к дер. Корбеничи)
  (Пашозеро — Чога)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 98 км.

По территории поселения протекают реки Капша, Генуя, Чога. На территории поселения расположены озёра Пашозеро, Капшозеро, Леринское, Долгозеро, Пупозеро, Шигольское и др.

История 
В начале 1920-х годов в составе Лукинской волости Тихвинского уезда Череповецкой губернии был образован Пашозёрский сельсовет.

В августе 1927 года Пашозёрский сельсовет вошёл в состав вновь образованного Капшинского района Ленинградской области.

16 июня 1954 года в состав Пашозёрского сельсовета вошёл Лавровский сельсовет.

1 февраля 1963 Капшинский район был ликвидирован, сельсовет вошёл в состав Тихвинского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Пашозёрский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Пашозёрскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 52-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» было образовано Пашозёрское сельское поселение, в которое вошли территории бывших Алексеевской и Пашозёрской волостей.

Население

Состав сельского поселения 
На территории поселения находится 15 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Тихвинского района